GAA –  Goals Against Average - statystyka sportowa
 Gaelicki Związek Atletyczny – Gaelic Athletic Association (GAA)